Kast puede referirse a:

Familia Kast, familia de origen alemán radicada en Chile vinculada a la política local, siendo miembros de esta:
 Miguel Kast (1948-1983), economista y político, ministro, hermano de José Antonio y padre de Pablo y Felipe.
 José Antonio Kast (1966), abogado y político, diputado y candidato presidencial.
 Pablo Kast (1973), arquitecto y político, diputado, hermano de Felipe y sobrino de José Antonio.
 Felipe Kast (1977), economista, académico, investigador, consultor y político, senador, hermano de Pablo y sobrino de José Antonio.